Xi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jing Qing Xi
 Ping Gen Xi
 You Wei Xi